Der Clydesdale Bank 40 2010 ist die erste Austragung des nationalen List-A-Cricket-Wettbewerbes in England. Der Wettbewerb wurde zwischen dem 25. April und 18. September 2011 zwischen den 18 englischen First-Class-Countys und drei zusätzlichen Teams ausgetragen. Im Finale konnte sich Warwickshire mit 3 Wickets gegen Surrey durchsetzen.

Format 
Die 21 Mannschaften wurden in drei Gruppen mit je 7 Mannschaften gelost, in der jedes Team zweimal gegen jedes andere antrat. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden oder No Result einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die besten einer jeden Gruppe sowie der beste Gruppenzweite qualifizierte sich für das Halbfinale, wo dann der Sieger im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Resultate

Gruppe A 
Tabelle

Glamorgan wurden die Punkte auf Grund eines schlechten Pitches abgezogen.

Gruppe B 
Tabelle

Gruppe C 
Tabelle

Halbfinale

Finale

Einzelnachweise 

2010
Englische Cricket-Saison 2010